Японская соккер-лига 1988/1989 Дивизион 1 — 24-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная 
 Мацунага, Сигэтацу
 Оскар
 Хориикэ, Такуми
 
 Сано, Тору
 
 Мидзунума, Такаси
 Кимура, Кадзуси
 Хасэгава, Кэнта
 Маэда, Осаму
 Хасиратани, Коити

См. также 
 Вторая японская футбольная лига 1988/1989

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1988
Спорт в Японии в 1988 году
Спорт в Японии в 1989 году